

Carriera
Byrne trascorse sette anni nella famosa accademia dell'Home Farm per poi trasferirsi al Belvedere FC all'età di under-16.

Nel 2008 venne acquistato dal Bohemian per cui ha debuttato il 7 aprile 2009 contro il Galway United.

Note

Collegamenti esterni